Poli (Italië)
 Poli (Kameroen)
 Polikliniek
 Robocar Poli, Zuid-Koreaanse kinderserie

Personen:
 Giuseppe Saverio Poli (1746-1825), Italiaans fysicus en bioloog
 Piero Poli (1960), Italiaans roeier